Dave Finlay, Noord-Iers worstelaar
Ian Hamilton Finlay, Schots dichter, auteur en beeldend kunstenaar
Harold John Finlay, Nieuw-Zeelands paleontoloog en concholoog
Finlay (rivier), een rivier in Canada